Miculescu:
 Angelo Miculescu
 Constantin Miculescu

Nume de familie românești